Fairburn désigne :

 Fairburn (Géorgie)
 Fairburn (Dakota du Sud)

Homonymie de localités aux États-Unis